Mandrágora es una banda de jazz-rock creada en México en 1981 por Enrique Vázquez (guitarra), Eduardo Lobatón (batería), Norberto Fuentes (bajo) y Héctor Fernández Varela (teclado).
Todas las canciones de la banda fueron escritas por Enrique Vázquez

El mayor éxito de la banda fue la canción Siete y sobran doce, de la cual se destaca lo complicada que es por sus cambios de compás.

El nombre de la banda es inspirado en la comedia del mismo nombre (La mandrágora), escrita por Nicolás Maquiavelo.

Historia 

La banda se formó en 1981 por Enrique Vázques, quien llamó a Eduardo, Héctor y Norberto a formar arte de su proyecto musical de jazz rock
Enrique y Héctor se conocieron porque eran vecinos y los dos empezaron a tocar en el coro de la iglesia de cerca de donde vivían. Después empezaron a tocar en un grupo llamado "Viento Nuevo", que era un grupo de música religiosa; en ese grupo fue donde conocieron a Norberto, quien se encargaba de tocar el bajo. Algunos años después Eduardo llegó a Viento Nuevo como segundo baterista, ya que Mauricio Calva era el baterista original, pero Mauricio abandonando la banda al poco tiempo. Eduardo llegó al grupo porque sus hermanas cantaban en este grupo.

Después de dedicarse a Viento Nuevo decidieron formar un grupo más íntimo y con un estilo de música que les gustara más.

Todos tenían un gusto por el rock, y tenían la habilidad para tocar algo complicado como el jazz, por lo que decidieron tocar jazz-rock

La Gruta de las mandrágoras del bosque
Esta fue el primer disco LP de la banda mexicana, en el cual destacan las canciones de la gruta de las mandrágoras y del cozumel
La banda alcanzó cierto nivel de éxito, pero no es muy conocida en especial porque el tipo de música que tocan no es muy popular y también porque se separó cuando Enrique Vázquez se fue a estudiar a Austin en 1986, y por esto la banda dejó de tocar.

La banda también fue invitada a tocar en televisión, por medio de Televisa, para acompañar a la cantante holandesa Sandra.

Reencuentro 
Al volver Enrique de sus estudios en el extranjero intento hacer un reencuentro de la banda para grabar su primer CD, ya que la anterior grabación había sido en LP, pero no logró encontrar a Eduardo ni a Héctor, por lo que invitó a otro baterista (Carlos) a tocar en este CD y él se encargó de los teclados además de la guitarra.
Este disco fue bueno, la música está muy bien hecha al igual que en su anterior grabación, pero en este disco trataron de hacer todo sonar un poco más electrónico

El Definitivo Final 
La banda llegó oficialmente al final después de este último CD, ya que todos se casaron, Enrique se fue a vivir a Morelia y estaban ya muy ocupados con su familia y su vida personal. Así fue como la banda llegó a su fin.

Miembros 
 Eduardo Lobatón V.: Batería
 Enrique Vázquez S.:Guitarra
 Héctor Fernández Varela: Teclado
 Norberto Fuentes V.:Bajo
Miembros de apoyo
 Eugenia Solórzano: Voz
 Felipe Álvarez Q.:percusiones
 Jerzy Skoryna: Guitarra
 Carlos Esquivel: Batería

Álbumes de estudio 

Grupos de jazz rock de México
Grupos de rock de México